Artur Sułtangułow (, ur. 7 marca 1997) – rosyjski skoczek narciarski pochodzący z Baszkortostanu. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2015 i 2016). Medalista mistrzostw Rosji.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych pod egidą FIS zadebiutował w lipcu 2012 w Villach, gdzie wystartował w konkursach FIS Cupu – w pierwszym starcie został zdyskwalifikowany, a dzień później był 56. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2013 w Notodden, gdzie był 27.

W lutym 2015 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 26., a w rywalizacji drużynowej zajął 11. pozycję. W marcu 2015 w Niżnym Tagile zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 41. lokatę. W lutym 2016 po raz drugi i ostatni w karierze wystartował w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 43., w konkursie drużynowym 11., a w rywalizacji drużyn mieszanych 8. W grudniu 2016 po raz ostatni wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych pod egidą FIS.

Sułtangułow jest medalistą mistrzostw Rosji w konkursach drużynowych – zimą zdobywał srebrne medale w 2015 i 2016, a latem brąz w 2015.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sułtangułowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997